FEG est un sigle qui peut signifier :
 Fox Entertainment Group, une ancienne entreprise acquise par Walt Disney Studios.

FEG est un code qui peut signifier :
 Aéroport de Ferghana, en Ouzbékistan, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 FÉG, fabricant d'armes hongrois.

Code IATA des aéroports